Всі душі — німецький німий фільм 1919 року режисера Еріка Лунда.
 Всі душі — 18-й епізод п'ятого сезону серіалу «Цілком таємно».

Див. також 
 Коледж всіх душ
 День усіх померлих вірних
 Церква всіх душ